Давид Диггз (, род. 24 января 1982 года в Окленде, Калифорния, США) — американский актёр театра, кино и телевидения, обладатель премии Тони за исполнение ролей Маркиза де Лафайета и Томаса Джефферсона в мюзикле «Гамильтон», обладатель премии «Грэмми» за лучший музыкальный театральный альбом вместе с остальными оригинальными актёрами «Гамильтона».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Брауновского университета
Лауреаты премии «Тони»
Лауреаты премии «Грэмми»
Киноактёры США
Актёры озвучивания США
Почётные доктора Брауновского университета